Cuña puede referirse a:

Anatomía
 Cuña o cuneus, porción cuneiforme del lóbulo occipital del cerebro en su cara interna.
 Cuña, cada uno de tres huesos cuneiformes que forman parte del tarso.

Geomorfología
Cuña del manto, parte del manto terrestre sobre una placa tectónica.
Cuña o prisma de acreción, gran acumulación de sedimentos deformados.
Cuña de hielo, fisura de hielo, la cuña es un manto terrestre.

Otros
 Cuña, máquina simple para dividir cuerpos sólidos o dos planos inclinados, generalmente terminados en punta.
 Cuña, trozo de sonido para ambientar o decorar una radioemisión o grabación.
Cuña, tipo de formación militar.
Cuña, poliedro definido por dos triángulos y tres caras trapezoidales; una cuña tiene cinco caras, nueve bordes y seis vértices.